Ансиайнш — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Порту. 
 Замок Ансиайнш — средневековый замок во фрегезии Селореш поселка Карразеда-ди-Ансьяйнш округа Браганса Португалии.